Jean-Pierre Le Mat, né en , à Plouigneau, est un militant nationaliste breton et écrivain français.

Il est spécialisé dans le livre d’histoire.

Ingénieur agronome de formation, il est chef d'entreprise dans une société portant son nom (logiciels pour traitements vétérinaires). Il a été président de la CGPME des Côtes-d'Armor de 2011 à 2014. Il a été administrateur de l'Institut de Locarn, de l'Institut culturel de Bretagne et de Breizh Impacte.

Biographie 

Il fait des études pour être ingénieur agronome à l'Institut national supérieur de l'agronomie de Rennes. Insoumis à l'armée, il s'installe, fin 1974, en Irlande où il travaille comme berger. Il y rencontre des anciens nationalistes bretons, dont Célestin Lainé, ancien chef du Bezen Perrot, avec qui il parle de sujets scientifiques et philosophiques, mais dont il ne découvre l'identité qu'après avoir percé l'origine de son pseudonyme habituel (Neven Henaff). Il suit des cours de breton et rencontre aussi les activistes irlandais du Sud. Il a aussi l'occasion de séjourner à Belfast aux côtés de nationalistes catholiques d'Ulster. En 1975, il part pour l'Écosse où il  travaille comme tondeur de mouton et comme berger, puis, comme ouvrier sur les plateformes pétrolières de Mer du Nord. Il y côtoie les militants du Parti national écossais (Scottish National Party).

Revenu en France en 1977, il est condamné à 15 mois de prison pour insoumission et refus d'obéissance. À sa sortie en 1978, il est l'un des membres fondateurs de Strollad Pobl Vreizh (SPV), parti indépendantiste et libertaire, de 1979 à 1983. En 1981, il est inculpé de constitution de groupe paramilitaire, trafic d'armes et intelligence avec des pays étrangers. Il est libéré après une grève de la faim de 12 jours et condamné à une peine avec sursis.

N'étant plus membre d'aucun parti, il se consacre à sa profession et publie des livres sur l'histoire de la Bretagne et de l'Irlande. Il publie aussi, sur le site Internet www.contreculture.org, des études et des notices sur les mythes français.

En 1996, il obtient un MBA de management de projets et de commerce international  et crée un cabinet d’ingénierie, puis oriente sa petite entreprise spécialisée  dans l'introduction du numérique dans l'agriculture.

En 2012, il rejoint Breizh Impacte, une sorte de laboratoire d'idées bretonnes et, en , il devient membre du Collectif "Vivre, décider et travailler en Bretagne" qui a initié le mouvement des Bonnets rouges.

Ouvrages 
 Mémorandum sur l'insoumission bretonne (avec Alan Coraud et Noël Even), Éd. Imp. Centre Bretagne, 1980
 The sons of the Ermine, Ed An Clochán, Béal Feirste, Ireland, 1996 
 Les cent vies de l'hermine : la Bretagne au fil des siècles, Éd. Coop Breizh, 1997 
 Histoire de Bretagne (avec Henri Poisson), Éd. Coop Breizh, 1960-1990 (8 éditions) 
 Patrick Pearse et l'insurrection irlandaise de Pâques 1916 : textes politiques et littéraires inédits, Éd. Coop Breizh, 2000 
 Histoire de Bretagne: le point de vue breton, Éd. Yoran Embanner, 2006 (rééditions : 2010, 2014)  
 History of Brittany : the Breton point of view, Éd. Yoran Embanner, 2006 
 Die Geschichte der Bretagne : der bretonische Standpunkt, Éd. Yoran Embanner, 2010 
 Enquêtes sur les prophéties de Merlin, Éd. Yoran Embanner, 2011 
 Carnet d'un Bonnet rouge - Saison 1, (version abrégée), Ed. Yoran embanner, 2014, 
 Vers une gouvernance économique bretonne (ouvrage collectif), Ed Arès, 2014 
 Ils ont fait la France -Contre-enquête- de Clovis à Charles de Gaulle, Ed Yoran Embanner, 2015 
 Le devenir breton. Du rêve aux possibles (ouvrage collectif) Ed Locarn, 2016, 
 Bien-Vivre, esquisse d'une Charte pour la Communauté de Bretagne (ouvrage collectif) Ed Locarn 2017, 
 La chevêche de Brocéliande, Ed Serge Kergoat, 2018,

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Récit autobiographique : Le Mat et peu d'échecs, dans Erwan Chartier, Ronan Larvor, La Question bretonne : enquêtes sur les mouvements politiques bretons, Plougastel, An Here, 2002. p. .
 Lionel Henry, Dictionnaire biographique du Mouvement breton : - siècles, Fouesnant, Éd. Yoran Embanner, 2012.. Notice nominative.

Liens externes 
 
 

Écrivain breton
Naissance en janvier 1952
Naissance à Plouigneau
Personnalité du mouvement breton